Sarandiense – abitanti di Sarandi (Paraná)
Sarandiense – abitanti di Sarandi (Rio Grande do Sul)
Sarandiense – abitanti di Sarandí